

Cinema
Thoroughbred – film del 1932 diretto da Charles Barnett
Thoroughbred – film del 1935 diretto da Sam Newfield
Thoroughbred – film del 1936 diretto da Ken G. Hall
Thoroughbreds – film del 1944 diretto da George Blair
Thoroughbred – film del 2011 diretto da Paul Wagner
Thoroughbred – documentario del 1974 diretto da Pen Densham e John Watson
Amiche di sangue (Thoroughbreds) – film del 2017 diretto da Cory Finley

Altro
Thoroughbred – razza equina originaria della Gran Bretagna
Thoroughbred – microprocessore della serie Athlon di AMD
Thoroughbred – album di Carole King del 1976